Filiaal, een nevenvestiging of bijkantoor
 Inburgering (biogeografie), een vestiging van biologische soorten in een gebied
 Ingeburgerde plant, gevestigde plant met een vaste plaats in de huidige vegetatie
 Vormsel, confirmatio, bekrachtiging, versterking: een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt